Грифид:

 Грифид III — король Брихейниога (? — 1045).
 Грифид Майлор — второй сын Мадога, последнего короля единого Поуиса
 Грифид Младший I — младший сын Грифида и его жены Эмма д’Олдитли.
 Грифид Младший II — сын Грифида и его жены Элизабет Ле Стренж.
 Грифид ап Давид ап Тидир — валлийский поэт, живший в конце XIII века.
 Грифид ап Кинан — король Гвинеда (1081—1137)
 Грифид ап Лливелин — правитель Поуиса из младшей ветви дома Матравала
 Грифид ап Мадог — старший сын Мадога и его жены Гуладис
 Грифид ап Мадог II — младший сын Мадога и его жены Марагрет ферх Рис.
 Грифид ап Ридерх — король Гвента и Морганнуга с 1033 по 1055 год, король Дехейбарта и фактический правитель всего южного Уэльса с 1047 года.
 Грифид ап Рис — правил частью валлийского королевства Дехейбарт.
 Грифид ап Рис II — сын Риса, правителя Дехейбарта и его жены Гвенллиан верх Мадог.